

Cinema 
 Joanna – film del 1925 diretto da Edwin Carewe
 Joanna (Carolina) – film del 1934 diretto da Henry King
 Joanna – film del 1968 diretto da Michael Sarne

Musica 
 Joanna – singolo di Scott Walker del 1968
 Joanna – singolo dei Kool & the Gang del 1983, dall'album In the Heart
 Joanna – album/compilation dei Kool & the Gang del 1995
 Joanna – singolo di JoJo del 2019
 Joanna – cantante brasiliana

Altro 
 Joanna – località statunitense della Carolina del Sud
 Joanna – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Giovanna

Altri progetti

Pagine correlate 
Joanne